Кассаньяк, Бернар Адольф Гранье де (Bernard-Adolphe de Cassagnac; 1806—1880) — французский публицист и политический деятель-бонапартист.
 Кассаньяк, Поль Гранье де (Paul de Cassagnac; 1843—1904) — французский политический деятель и журналист, бонапартист и буланжист, сын Бернара Адольфа.

См. также 
 Кассанье

Примечания